Георг Карл Фридрих Франц Саксен-Альтенбургский (; 24 июля 1796, Хильдбургхаузен — 3 августа 1853, Хуммельсхайн) — герцог Саксен-Альтенбургский.

Биография 
Георг был сыном саксен-гильдбурггаузенского герцога Фридриха и Шарлотты Мекленбург-Стрелицкой. С 1804 года находился на австрийской службе, в составе 3-го уланского полка в 1813 году участвовал в «Битве народов» под Лейпцигом, в составе войск фельдмаршала Шварценберга вошёл в Париж. В 1814 году в Италии был ранен в левое бедро, после чего ему пришлось оставить военную службу.

Вернувшись в Гильдбурггаузен, Георг жил вместе с братом Иосифом в замке Шарлоттенбург. С 1816 по 1820 годы учился в Гейдельбергском университете, в 1822 году король Баварии Максимилиан I наградил Георга орденом Святого Губерта. Поселившись в Гильдбурггаузене, Георг основал там молодёжную милицию, а в 1824 году — муниципальный сберегательный банк.

В 1826 году была проведена реорганизация эрнестинских герцогств. Герцогство Саксен-Гильдбурггаузен было присоединено к Саксен-Мейнинген, а Фридрих Саксен-Гильдбурггаузенский стал главой герцогства Саксен-Альтенбург. Георг до 1829 года продолжал жить в Гильдбурггаузене, после чего переехал в замок Кристиансбург в Эйзенберге.

В 1848 году Георг унаследовал герцогство Саксен-Альтенбург после отречения брата Иосифа. Став герцогом, он оказывал большое покровительство искусствам.

В 1853 году Георг из-за проблем со здоровьем был вынужден передать управление герцогством сыну Эрнсту. Вскоре после этого он скончался.

Семья и дети 
7 октября 1825 года Георг женился в Людвигслюсте на Марии Луизе Мекленбург-Шверинской. У них было трое детей:
 Эрнст (1826—1908)
 Альбрехт Фридрих Август Бернхард Людвиг Антон Карл Густав Эдуард (1827—1835)
 Мориц (1829—1907)

Предки

Примечания 

Участники Наполеоновских и Революционных войн
Герцоги Саксен-Альтенбурга